La classifica perpetua della Football League Championship è una graduatoria, di valore puramente statistico, che raggruppa i risultati complessivi di tutte le squadre che hanno disputato almeno una stagione in Football League Championship (seconda divisione del calcio inglese) a partire dalla sua istituzione nella stagione 2004-2005.

Classifica 
Dati aggiornati al 31 luglio 2020; in grassetto le squadre partecipanti al campionato 2020-2021.

Note

Voci correlate 

 Football League Championship

Football League Championship
Inghilterra